Карл Бюлер:
 Бюлер, Карл (1879—1963) — немецкий психолог и лингвист.
 Бюлер, Карл (1904—1984) — немецкий политик.
 Бюлер, Карл Фёдорович (1805—1868) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Бюлер, Карл Яковлевич (1749—1811) — русский дипломат, сенатор.